Rapla (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Raplamaa
 Rapla (stad), een stad in Estland, gemeente Rapla